8-й чемпионат Польши проходил с 13 по 31 августа 1950 года в городе Бельско-Бяла.

В турнире приняли участие 16 шахматистов, в том числе победители и несколько призеров предыдущих чемпионатов. Новым чемпионом страны стал В. Бальцарек, на пол-очка опередивший победителя чемпионата 1949 г. К. Плятера. Тройку призеров замкнул чемпион страны 1948 г. К. Макарчик, которому удалось реабилитироваться после неудачи в чемпионате прошлого года. Интересный результат показал Т. Цейка, который одержал победы над всеми призерами, но не сумел подняться выше дележа 7—8 мест из-за неубедительной игры против участников из нижней части таблицы.

Таблица

Ссылки 
 VIII Szachowe Mistrzostwa Polski Bielsko 1950
 8. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1950 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам